Stojentin bezeichnet 

 den historischen deutschen Namen des Ortes Stowięcino in Pommern, jetzt in Polen

Stojentin ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Stojentin (um 1445–1527), Landvogt von Stolp in Pommern
 Peter Heinrich von Stojentin (1713–1776), preußischer General, Amtshauptmann zu Liebenwalde und Zehdenick in Brandenburg 
 Valentin Stojentin (um 1485–1528/29) herzoglicher Rat und Stadthauptmann in Pommern

 Stojentin (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie in Pommern